Улица Генерала Авдеенко () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Коты. Пролегает от улицы Инструментальная до улицы Тычины.

Примыкают улицы Литовская, Громовой, переулок Тычины.

История 
До 1973 года называлась Вишнёвая. Переименована, когда село Коты (его часть) вошло в состав города Чернигова, поскольку в Чернигове уже была улица с данным названием — в бывшем селе Бобровица. 10 апреля 1974 года улица получила современное название — в честь Героя Советского Союза, уроженца села Коты Петра Петровича Авдеенко, согласно Решению Черниговского исполнительного комитета № 225.

Застройка 
Улица пролегает в северном направлении с небольшим уклоном на запад. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой, при этом застройка непарной стороны начинается после примыкания Литовской улицы. Начало улицы (до примыкания Литовской улицы) непарной стороны — нежилая застройка (ПМК, АТП). Между улицей Громовой и переулком Тычины улицу пересекает безымянный ручей, впадающий в реку Стрижень; перед пересечением улицы образовывает небольшой водоём.

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 32 АВДЄЄНКА  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова